Biot – comune francese
 Le Biot (Alta Savoia) – comune francese
 Jean-Baptiste Biot – fisico e matematico francese
 Numero di Biot – raggruppamento adimensionale utilizzato nella termofluidodinamica
 BIOT – sigla del Territorio britannico dell'Oceano Indiano